Матвей Герасимович Элиа́шберг (1905 — 1968) — советский химик, изобретатель в области целлюлозного производства.

Биография 
Родился в 1905 году в Двинске (ныне Даугавпилс, Латвия) в семье купца первой гильдии Герца Иоселевича Элиашберга (1870—?), уроженца Минска.

С 1934 года первый директор Краснокамского целлюлозного завода. Потом работал заместителем директора ЦНИИЦиБП (Центрального НИИ целлюлозной и бумажной промышленности) в Ленинграде. Один из разработчиков метода интенсификации сульфитно-целлюлозного производства.

Кандидат технических наук (1946). Тема диссертации — «Приготовление высококонцентрированной сульфитной кислоты». Доктор технических наук (1960), профессор (1962).

Награды и премии 
 Сталинская премия второй степени (1949) — за разработку и внедрение метода интенсификации сульфитно-целлюлозного производства

Автор книг и учебных пособий 
 Целлюлозное производство. Под ред. П. Ф. Ниссенз. Ч. 1.
М.-Л., ОГИЗ, Гос. науч.-техн. изд., 1931. ПО с. (Учебное пособие для техникумов).
 Пособие по техминимуму для варщика сульфит-целлюлозного завода [Текст] : Утв. ГУУЗом Наркомлеса СССР / Ленинград : Гослестехиздат, 1936 (2 тип. ЛО и С). — Обл., 172 с.
 Автоматизация целлюлозно-бумажного производства Л. 1940
 Варка сульфитной целлюлозы — М. Госбумиздат 1944
 Исследование кинетики пропитки щепы в процессе сульфитной варки целлюлозы // Сб. Варка сульфитной целлюлозы. ЦНИИТЭИ. М., 1964.
 Смолистые вещества древесины и целлюлозы. М.: Лесная промышленность, 1968

Авторские свидетельства:
 Элиашберг М. Г., Цыпкина М. Н., Махновецкая Г. И. и др. Способ получения катионообменной смолы из отработанных сульфитных щелоков. А.с. № 173952 (СССР). Бюл. 1965. № 16.
 Элиашберг М. Г., Цыпкина М. Н., Махновецкая Г. И. и др. Способ получения катионообменной смолы из отработанных растворов сульфит-целлюлозного производства. А.с. № 178096 (СССР). Бюл. 1966. № 2.

Семья 
 брат — Иосиф Герасимович Элиашберг (1896—1939), инженер-металлург, руководитель проекта расширения Кузнецкого металлургического комбината (где работал инженером технического отдела), входил в состав актива Западно-Сибирского крайкома ВКП(б).
 жена — Амалия Яковлевна Элиашберг, кандидат технических наук, составитель «Англо-русского словаря по целлюлозно-бумажному производству» (М.: Государственное издательство физико-математической литературы, 1958) и «Лесотехнического русско-англо-немецко-французского словаря по бумаге и лесу» (М.: Лесная промышленность, 1964), книги для чтения по английскому языку «От древесины к целлюлозе» (М.: Высшая школа, 1972).
 сыновья:
 физик Герасим Матвеевич Элиашберг (1930-2021);
 математик Яков Матвеевич Элиашберг (род. 1946).
 Племянник (сын сестры) — доктор технических наук Иосиф Григорьевич Абрамсон (род. 1927), главный научный сотрудник научно-исследовательского центра «Гипроцемент-Наука» (Санкт-Петербург).

Примечания

Ссылки 
 ЭЛИАШБЕРГ Матвей Герасимович
 Пермская нефть

Элиашберги